Michalsky ist der Familienname folgender Personen:

 Aenne Michalsky (1908–1986), österreichische Opernsängerin (Sopran)
 Antonia Michalsky (* 1990), deutsche Schauspielerin
 Hans Michalsky (1949–2022), deutscher Radrennfahrer
 Michael Michalsky (* 1967), deutscher Modeschöpfer und Designer
 Rudolf Michalsky (* 1952), deutscher Radrennfahrer
 Tanja Michalsky (* 1964), deutsche Kunsthistorikerin

Siehe auch:
 Michalski